Кинсе де Марзо има више значења:

 Кинсе де Марзо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинсе де Марзо (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику